Denne artikel beskriver resultaterne i gruppe C i VM i fodbold 2010. Kampene i gruppe C blev spillet mellem 12. og 23. juni 2010. Gruppen bestod af , ,  og .

På FIFA-ranglisten ved indledningen af slutrunden var England rangeret på 9. pladsen, USA på 15. pladsen, Algeriet på 26. pladsen og Slovenien på 31. pladsen. Historisk set er England det mest succesrige hold i gruppen, efter at have vundet VM i fodbold 1966. Dette er Englands 13. optræden i VM. For USA er dette mesterskab holdets sjette slutrundedeltagelse i træk af i alt ni. Algeriet var kvalificeret for tredje gang – holdet deltog i VM i fodbold 1982 og 1986. Slovenien deltog i en VM-slutrunde for anden gang. Kun England og USA har mødt hinanden i et tidligere VM, i 1950, da USA slog England 1-0.

Vinderen af denne gruppe blev , der gik videre til et møde med toeren fra gruppe D, som blev .  blev toer i gruppe C og gik videre til et møde med vinderen af gruppe D, som blev .



Tabelforklaring:
 K = Antal kampe spillet
 V = Antal sejre
 U = Antal uafgjorte
 T = Antal tab
 + / − = Antal mål scoret og sluppet ind
 MF = Målforskel

Holdene på første- og andenpldsen (mærket med grøn) kvalificerede sig til slutspillet.

Alle tider er lokale (UTC+2)

England – USA 

12. juni 2010 – 20:30
Royal Bafokeng Stadium, Rustenburg

Tilskuere: 38.646
</td>
</tr>
</table>

{| width=50% style="font-size: 90%"
|
Man of the Match:
 Tim Howard
</tr>
</table>

 Dommer: Carlos Simon (Brasilien)
 Assistentdommere: Altemir Hausmann og Roberto Braatz (Brasilien)

 4. dommer: Eddy Maillet (Seychellerne)
 5. dommer: Evarist Menkouande (Cameroun)

Algeriet – Slovenien 

13. juni 2010 – 13:30
Peter Mokaba Stadium, Polokwane

Tilskuere: 30.325
</td>
</tr>
</table>

{| width=50% style="font-size: 90%"
|
Man of the Match:
 Robert Koren
</tr>
</table>

 Dommer: Carlos Batres (Guatemala)
 Assistentdommere: Leonel Leal (Costa Rica) og Carlos Pastrana (Honduras)

 4. dommer: Martin Hansson (Sverige)
 5. dommer:

Slovenien – USA 

18. juni 2010 – 16:00
Coca-Cola Park, Johannesburg

Tilskuere:   45.573
</td>
</tr>
</table>
 Dommer: Koman Coulibaly (Mali)
 Assistentdommere: Redouane Achik (Marokko) og Inacio Candido (Angola)

 4. dommer: Subkhiddin Mohd Salleh (Malaysia)
 5. dommer: Jeffreys Gek Pheng (Singapore)

England – Algeriet 

18. juni 2010 – 20:30
Cape Town Stadium, Cape Town

Tilskuere:   64.100
</td>
</tr>
</table>
 Dommer: Ravshan Irmatov (Uzbekistan)
 Assistentdommere: Rafael Ilyasov (Uzbekistan) og Bakhadyr Kochkarov (Kirgisistan)

 4. dommer: Michael Hester (New Zealand)
 5. dommer: Jan Hendrik Hintz (New Zealand)

Slovenien – England 

23. juni 2010 – 16:00
Nelson Mandela Bay Stadium, Port Elizabeth

Tilskuere:   36.893
</td>
</tr>
</table>
 Dommer: Wolfgang Stark (Tyskland)
 Assistentdommere: Jan-Hendrik Salver og Mike Pickel (Tyskland)

 4. dommer: Joel Aguilar (El Salvador)
 5. dommer: William Torres (El Salvador)

USA – Algeriet 

23. juni 2010 – 16:00
Loftus Versfeld Stadium, Pretoria

Tilskuere:  35.827
</td>
</tr>
</table>
 Dommer: Franck De Bleeckere
 Assistentdommere: Peter Hermans og Walter Vromans (Belgien)

 4. dommer: Subkhiddin Mohd Salleh (Malaysia)
 5. dommer: Mu Yuxin (Kina)

Referencer 

Gruppe C